Sezon 1968/69 Regionalligi – 6. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 85 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1968/69 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 VfL Osnabrück i VfB Lübeck przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1969/70.
 SC Sperber Hamburg i Heider SV spadły do Amateurligi 1969/1970.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1968/69 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Rot-Weiß Oberhausen i Rot-Weiss Essen wygrały swoje mecze barażowe i awansowały do Bundesligi 1969/70.
 Eintracht Gelsenkirchen i Eintracht Duisburg spadły do Amateurligi 1969/70.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1968/69 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 SV Alsenborn i TuS Neuendorf przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1969/70.
 SV Landsweiler-Reden i VfR Frankenthal spadły do Amateurligi 1969/70.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1968/69 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Karlsruher SC i Freiburger FC przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1969/70.
 Rot-Weiss Frankfurt, Schwaben Augsburg i VfL Neckarau spadły do Amateurligi 1969/70.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1968/69 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Hertha 03 Zehlendorf i SC Tasmania 1900 Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1969/70.
 Reinickendorfer Füchse, VfL Nord Berlin, BFC Alemannia 90 i BFC Südring spadły do Amateurligi 1969/1970.
 Od nowego sezonu w Regionallidze w grupie Berlin będzie występowało 14 drużyn.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Rot-Weiß Oberhausen awansował do Bundesligi 1969/70.
 Freiburger FC, SV Alsenborn, Hertha 03 Zehlendorf i VfB Lübeck pozostały w Regionallidze 1969/70.

Grupa 2 

 Rot-Weiss Essen awansował do Bundesligi 1969/70.
 VfL Osnabrück, Karlsruher SC, SC Tasmania 1900 Berlin i TuS Neuendorf pozostały w Regionallidze 1969/70.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1968/69

1968
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w Niemczech
1969 w Niemczech